Maps – gruppo musicale britannico
Maps – singolo degli Yeah Yeah Yeahs del 2004, dall'album Fever to Tell
Maps – singolo dei Maroon 5 del 2014, estratto dall'album V
Maps – singolo di Lesley Roy del 2021
Maps – anime